Константи́н Петро́в:

 Петров, Константин Витальевич (род. 1964) — народный художник РФ (2017), действительный член Российской академии художеств.
 Петров, Константин Григорьевич (1908—1995) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Константин Матвеевич (1877—?) — наборщик, член Государственной думы от Пермской губернии.
 Петров, Константин Михайлович (1836—1898) — русский историк, писатель, краевед.
 Петров, Константин Павлович (1945—2009) — российский общественно-политический деятель, идеолог концептуальной партии «Единение», генерал-майор запаса.
 Петров, Константин Яковлевич (1915—1995) — лауреат Сталинской и Государственной премии СССР в области науки и техники, директор Воронежского научно-исследовательского института связи (1964—1986).